

Nation crie de Saddle Lake, une bande indienne en Alberta
 Saddle Lake, une communauté en Alberta
 Saddle Lake 125, une réserve indienne en Alberta

Homonymie de toponyme